Münchsried ist der Ortsname von

 Münchsried (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Münchsried (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern